Серге́й Неча́ев:
 Нечаев, Сергей Владимирович (род. 1971) — российский хоккеист.
 Нечаев, Сергей Геннадиевич (1847—1882) — деятель русского революционного движения.